Nortonville kan syfta på:

 Nortonville, Kansas
 Nortonville, Kentucky